Антарктическая программа США (, USAP; ранее United States Antarctic Research Program,USARP и United States Antarctic Service,USAS) — государственная организация США для исследований в Антарктике. Её финансирует Национальный научный фонд.

В настоящее время имеется три круглогодичных станции в Антарктике (Мак-Мердо, Амундсен-Скотт, Палмер) и несколько сезонных лагерей. У организации также имеются исследовательские суда, работающие в антарктических водах.

Бюджет программы в 2008 году составил 295 млн. долларов.

Примечания

Ссылки
United States Antarctic Program
The Antarctic Sun

Полярные исследования
Наука в США
США в Антарктике